Rosol může být:

rosol (potravina) – specifický druh jídla nebo potravin 
huspenina
ovocný rosol neboli kysel

příjmení osob
Rosol (příjmení) – více osobností

Externí odkazy